Today Forever (groupe),  groupe de punk hardcore allemand,
 Today Forever (EP),  EP du groupe Ride,